Albert Richon (), écrivain français ;
 Henri Richon (1745-1827), général français ;
 René Richon (1949-2012), réalisateur français ;
 Ricardo Richon Brunet (1866-1946), peintre chilien